JSP, akronymet henviser til forskellige artikler:

 Java Server Page – er et HTML- eller XML-dokument med indlejret javakode.
 Java stored procedure – et sæt SQL-erklæringer.
 JSP (editor) – java-kodegenerator.